Prin conceptul intranet se face referință la o rețea informatică care utilizează tehnologia numită Internet Protocol pentru a partaja informații, sisteme de operare sau servicii informatice în cadrul unei organizații. De obicei este internă, mai degrabă decât publică, cum ar fi internetul, deci numai membrii organizației respective au acces la ea.

Etimologie 
Cuvântul intranet (de asemenea, intrarred ) este o contracție a expresiei intraconnected network (rețea intraconectată).

Acces din programe 
Unele programe, cum ar fi Microsoft Word, au dificultăți în accesarea intranetului, deoarece prefixează toate adresele, inclusiv cele de pe intranet, în mod implicit cu prefixul http://--- Arhivat in 20 februarie 2017 in Wayback Machine.

Vezi și 

 Adresă IP
 FQDN
 Kwangmyong (intranet)
 Rețea locală (LAN)

Referințe 
Această lucrare conține o traducere derivată de la „” din Wikipedia în limba engleză, publicată de  sub Licența GNU Free Documentation License și .

Rețele de calculatoare